Socha bezeichnet:
 Socha (Municipio), Municipio im kolumbianischen Departamento de Boyacá
 Socha  (Einheit), ein altes russisches Flächenmaß

Socha ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandra Socha (* 1982), polnische Europameisterin im Fechten
 Alexandra Socha (* 1990), amerikanische Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Berthold Socha (1940–2021), deutscher Fotograf
 David Socha (* 1938), amerikanischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Hubert Socha (1933–2021), deutscher Ordenspriester und römisch-katholischer Theologe
 Jacek Socha (* 1954), polnischer Politiker und Ökonom
 Lauren Socha (* 1990), britische Schauspielerin
 Leopold Socha (1909–1946), polnischer Gerechter unter den Völkern
 Michael Socha (* 1987), britischer Schauspieler
 Paweł Socha (* 1935), polnischer Weihbischof
 Piotr Socha (* 1966), polnischer Grafiker und Illustrator